Зубаревская — название нескольких населённых пунктов:
 Зубаревская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Зубаревская — деревня в Павинском районе Костромской области.